Der Name Alamannia steht für:

 Siedlungsgebiete der Alamannen
 die Studentenverbindung KStV Alamannia Tübingen

Siehe auch
 Allemannia
 Alemannia 
 Alamania